Pec ist der Name folgender Orte:

 Peć (albanisch Peja), Stadt im Kosovo
 Pec pod Sněžkou (Petzer), Gemeinde in Okres Trutnov, Tschechien
 Pec pod Čerchovem (Hochofen), Gemeinde in Okres Domažlice, Tschechien
 Peč (Petschen), Okres Jindřichův Hradec, Gemeinde in Tschechien

PEC steht als Abkürzung für:
 Parkeisenbahn Chemnitz
 Periodic Error Correction, siehe PEC-Korrektur
 Personal Equipment Connector, siehe Schleudersitz #PEC (personal equipment connector)
 Posta Elettronica Certificata,  das italienische Pendant zur deutschen De-Mail
 Predicted Environmental Concentration, prognostizierte Umweltkonzentration eines Stoffes
 Société des Potasses et Engrais Chimiques
 Polyethylencarbonat, ein Polymer

Siehe auch:
 Pécs
 PEG
 PEK
 Petsch
 Petzsch

Abkürzung